Криве́ц — село Добровского района Липецкой области. Центр Кривецкого сельсовета. Стоит на левом берегу реки Воронежа. Площадь 434,0 га

История 
Упоминается в документах 1627—1628 годов. Тогда оно принадлежало московскому Новоспасскому монастырю.

В 1648 году село для безопасности от татарских набегов переводилось с левого берега на правый. Позднее оно заняло прежнее место.

Название — по кривизне реки Воронежа. Здесь, на повороте, через неё переброшен автомобильный мост, дорога по которому ведет в сторону села Преображеновка.

География 
общая протяженность улиц с. Кривец составляет 11,5 км. Из них протяженность улиц с асфальтобетонным покрытием 4,8 км, со щебеночным покрытием 4,2 км, остальные грунтовые (без твердого покрытия)

Население

Инфраструктура 
 образование

Транспорт 
Выезд от села Кривец к автодороге местного значения Липецк-Борисовка, IV категории, протяженность 3,0 км, покрытие асфальтобетон

Автодорога местного значения Кривец-Преображеновка, IV категории, протяженностью 14,10 км, покрытие асфальтобетон

проходят маршруты автобусов: Липецк-Кривец, Доброе-Преображеновка.

Примечания 

Населённые пункты Добровского района